Línea 35 puede referirse a:
 Línea 35 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 35 de colectivos de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Línea 35 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 35 de autobuses de Málaga, España.
 Línea 35 de los Transportes Urbanos de Zaragoza, España.
 Línea 35 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.
 Línea 35 de Movibus en la Región de Murcia, España.